Адальберт I:

 Адальберт I — майнцский архиепископ в XII веке.
 Адальберт I — маркграф Ивреи с 898/902, сын маркграфа Анскара I.
 Адальберт I — граф Лукки, маркграф Тосканы с ок. 846, сын графа Лукки и маркграфа Тосканы Бонифация II.
 Адальберт I де Ла Марш (ок. 955—997) — граф Ла Марша приблизительно с 974/975 года и Перигора с 975 года.
 Адальберт I (665—722/723) — герцог Эльзаса с 690 по 722/723 гг, сын герцога Эльзаса герцога Адальриха.